Schalamanow ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Schalamanow (1941–2021), bulgarischer Fußballspieler und Skirennläufer
 Stefan Schalamanow (* 1970), bulgarischer Fußballspieler und Skirennläufer